Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
  SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Langemarck de la Waffen-SS

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France) devenue en 1930 la  d'infanterie alpine

Italie 
  motorisée Brescia (Italie)

Japon 
  (Japon)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 
  d'infanterie (Royaume-Uni)